Blow the Man Down steht für:
 Blow the Man Down (Lied), ein Shanty
 Blow the Man Down (1968), Film von Ed De Priest
 Blow the Man Down (2019), Mystery-Filmdrama von Bridget Savage Cole und Danielle Krudy